Magistral – film del 1982 diretto da Viktor Ivanovič Tregubovič
 Magistral – album dei Miranda! del 2011